Banditen

 Banditen (1921), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1921 von Max Agerty
 Banditen!, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2001 von Barry Levinson